«Чу́до свято́й А́нны» () — военный фильм 2008 года совместного производства США и Италии режиссёра Спайка Ли о солдатах Буффало 92-й американской пехотной дивизии, участвовавшей во Второй мировой войне с Дереком Люком, Майклом Или, Лазом Алонсо, Омаром Бенсоном Миллером, Пьерфранческо Фавино и Валентиной Черви в главных ролях. Также в фильме приняли участие Джон Туртурро, Джозеф Гордон-Левитт, Джон Легуизамо и Керри Вашингтон.

Сюжет 

История 92-й дивизии американской армии, состоявшей целиком из чернокожих солдат. В 1944 году подразделение этой дивизии, ведомое некомпетентными командирами-расистами, попало в ловушку в районе одной из итальянских деревень в Тоскане.

В ролях

Ссылки 

Фильмы-боевики 2008 года
Военные фильмы США
Фильмы-боевики США
Фильмы-драмы США
Фильмы-боевики Италии
Фильмы-драмы Италии
Фильмы Италии 2008 года
Фильмы США 2008 года
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы о расизме
Фильмы Rai Cinema